Рафаэль Надаль и Томми Робредо — победители турнира.

Братья Брайаны защищали свой прошлогодний титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)

<ol start="5">
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Четвертьфинал)
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги ''(Второй раунд)
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра ''(Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Masters Series Monte-Carlo 2008